geschwind ist ein deutsches Adjektiv zu Geschwindigkeit

Geschwind ist der Familienname folgender Personen:

Norman Geschwind (1926–1984), US-amerikanischer Neurologe 
Rudolf Geschwind (1829–1910), ungarischer Rosenzüchter

Siehe auch:
 Wernicke-Geschwind-Modell, vereinfachte Darstellung der neuronalen Repräsentation von Sprachfähigkeit
 Geschwind-Behan-Gallura-Modell (auch GBG-Modell), Hypothese zur Lateralisation des Gehirns
 Zeche Vereinigte Geschwind
 Gschwind, Schwind